Viva může být:

 Viva (herečka) (* 1938) – americká herečka
 Vauxhall Viva – typ automobilu
 Chevrolet Viva – typ automobilu